Antonio Lionetti – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Pia Carmen Lionetti – arciera italiana